Park Tivoli (Berg en Dal), een attractiepark gelegen in het Nederlandse dorp Berg en Dal
Park Tivoli (Ljubljana), het grootste park in de Sloveense stad Ljubljana
Park Tivoli (Utrecht), een voormalig park in de Nederlandse stad Utrecht